Las Alhuacas peut désigner :

Toponymes

Las Alhuacas : l'une des quatre divisions territoriales et l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Monagas ;
 Las Alhuacas : capitale de la paroisse civile de Las Alhuacas de la municipalité de Libertador dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme